Гауптман, або хауптман (, , «голова, головний») — німецька власна і загальна назва.

Історія 
 Гауптман — голова двору
 Гауптман — капітан, офіцер у німецьких арміях XVI—XXI ст.; висхідна форма терміна гетьман.
 Гауптман — урядовець у Курляндії XVII—XIX ст.
 Гауптман — голова повіту (гауптманства).
 Обер-Гауптман (старший гауптман) — голова області (обер-гауптманства).
 Гауптман — голова повіту (округу, кантон) в Німецькій республіці й Швейцарії.
 Ландесгауптман — крайовий голова у Австрії, Тіролі.

Персоналії 
 Гауптман () — німецьке прізвище.
 Ґергарт Гауптман — німецький письменник, лауреат Нобелівської премії.